Chiotis ist der Familienname folgender Personen:

 Christos Chiotis (1932–2009), griechischer Leichtathlet 
 Dionysis Chiotis (* 1977), griechischer Fußballtorhüter 
 Manolis Chiotis (1920–1970), griechischer Komponist, Bouzoukispieler und Sänger